Eipeldauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eipeldauer (1893–1977), österreichischer Gärtner und Chefredakteur
 Franz Eipeldauer (1802–1888), österreichischer Philanthrop, Weinhändler, Buchdrucker und Kunstdrucker  

Siehe auch:
 Eypeltauer
 Eipeldauer-Briefe, Zeitung, verfasst von Joseph Richter